Radakovits ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Radakovits (* 1988), österreichischer Schauspieler
 Leo Radakovits (* 1959), österreichischer Politiker